Korsun ist die Bezeichnung für:
 Korsun (Weißrussland), eine Stadt in Weißrussland
 Korsun (Ukraine), Siedlung städtischen Typs in der Ukraine, Oblast Donezk, Stadtkreis von Jenakijewe
 Korsun-Schewtschenkiwskyj (bis 1944 Korsun), eine Stadt in der Ukraine
 slawischer Name für die antike Stadt Chersones (Stadt) und für die russisch-orthodoxe Diözese von Chersones
 historische Schreibweise der Siedlung (ehemaligen Stadt) Karsun in Russland.

Korsun ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Korsun (* 1986), ukrainische Sängerin, Pianistin, Organistin, Dirigentin, Komponistin und Hochschullehrerin 
 Dina Alexandrowna Korsun (* 1971), russische Schauspielerin
 Hanna Korsun (* 1992), ukrainische Sängerin und Komponistin, siehe Maruv
 Joachim von Korsun, erster Bischof von Nowgorod
 Mikita Korsun (* 1995), weißrussischer Fußballspieler
 Olha Korsun (* 1996), ukrainische Dreispringerin
 Pawel Petrowitsch Korsun (1892–1943), sowjetischer Generalleutnant
 Waleri Grigorjewitsch Korsun (* 1953), russischer Kosmonaut.

Siehe auch:
 (2966) Korsunia